Fong est un patronyme porté notamment par :

 Allen Fong (né en 1947), réalisateur hong-kongais ;
 Benson Fong (1916-1987), acteur américain ;
 Danielle Fong (née en 1987), entrepreneuse canadienne ;
 Dennis Fong (né en 1977), célébrité du monde des jeux vidéo et joueur professionnel de sport électronique ;
Fong Fei-fei (1953-2012), actrice, chanteuse et animatrice taïwanaise ;
 Gary Fong (né en 1960), photographe américain ;
 Hiram Fong (1906-2004), homme politique américain ;
 J.J. Fong (née en 1985/86), actrice néo-zélandaise ;
 Larry Fong, directeur de la photographie américain.

également porté par des personnages de fiction :

 Pudding Fong, personnage de fiction appartenant à l'univers du manga et anime Tôkyô Mew Mew
 Purin Fong, personnage de fiction appartenant à l'univers du manga et anime Tôkyô Mew Mew.